Bibikov je priimek več oseb:
 Aleksander Aleksandrovič Bibikov, ruski general
 Jakov Lvovič Bibikov, sovjetski general
 Aleksander Iljič Bibikov, ruski državnik in častnik
 Nikolaj Valerianovič Bibikov, ruski general